Spinnenwebvlies (Latijn: arachnoides), medische term
 Arachnoides (zee-egel), een geslacht van zee-egels
 Arachnoide (planetaire geologie), een geologische structuur op het oppervlak van de planeet Venus